

Editoria
 Wordsworth Editions – editore britannico

Persone
 Wordsworth – rapper statunitense
 Dorothy Wordsworth – scrittrice e poetessa inglese
 Richard Wordsworth – attore inglese
 William Wordsworth – poeta britannico